Бутби () — фамилия. Известные носители:

 Бутби, Дора (полное имя Пенелопа Дора Харви Бутби; 1881—1970) — британская теннисистка, чемпионка Уимблдонского турнира в одиночном разряде.
 Бутби, Пенелопа (1785—1791) — одна из самых известных персонажей-детей в британском искусстве.